Teileriozy – wspólna nazwa chorób pasożytniczych zwierząt powodowanych przez pierwotniaki z rodzaju Theileria należącej do protista. Można wydzielić następujące choroby:

 Teileriozy bydła theilerioses bovum – jako pojęcie ogólne. Wyróżniamy tutaj następujące jednostki chorobowe bydła:
 Gorączka wschodniego wybrzeża Afryki
 Corridor disease
 Tropikalna teilerioza bydła
 Rzekoma teilerioza
 Teilerioza owiec theileriosis ovinum

Choroby pierwotniakowe